Doppelsenkung steht für:

 Doppelsenkung (Numismatik), durch einen Fehler bei der Herstellung des Prägestempels entstandener Münzfehler
 die Aufeinanderfolge zweier Senkungen im Vers, siehe Hebung (Verslehre)